Енцефаломієліт () — медичний термін, що означає поєднання запалення речовини головного мозку (енцефаліт) і спинного мозку (мієліт). Може означати самостійне захворювання, його окремі форми, а також хвороби, в назву яких входить це ураження:
 Енцефаломієліт
 Гострий розсіяний енцефаломієліт
 Західний енцефаломієліт коней
 Східний енцефаломієліт коней
 Венесуельський енцефаломієліт
 Шотландський енцефаломієліт овець
 Вілюйській енцефаломієліт
 Доброякісний міалгічний енцефаломієліт
 Анти-MOG асоційований енцефаломієліт
 Експериментальний автоімунний енцефаломієліт
 ВІЛ-асоційований енцефаломієліт